Константин Брехов:
 Брехов, Константин Владимирович (1918—1987) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Брехов, Константин Иванович (1907—1994) — советский государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Брехов, Константин Степанович (1915—1974) — бригадир строительно-монтажного управления № 1 треста «Ленгазспецстрой», гор. Ленинград, Герой Социалистического Труда.